Minimalismus může označovat:

 Minimalismus – jeden z uměleckých směrů 20. století
 Minimalismus (hudba) – minimalistická hudba, hudební styl inspirovaný minimalismem ve výtvarném umění
 Duchovní minimalismus – minimalistický hudební směr s duchovním nebo mystickým námětem
 minimalistický životní styl se označuje jako dobrovolná skromnost